Rödnackad lärka (Mirafra africana) är en fågel i familjen lärkor inom ordningen tättingar.

Utseende 
Rödnackad lärka är en stor och kraftig rostbrun lärka med kort huvudtofs, kraftig näbb och en tydlig roströd vingpanel som syns väl i flykten. Liknande rödvingad lärka är än större, men mindre kompakt, med längre stjärt och svartaktiga fläckar på halssidan.

Utbredning och systematik 
Rödnackad lärka delas in i hela 22 underarter i fem grupper med följande utbredning
 M. a. kurrae – Sudan (provinserna Kurra och Darfur)
 stresemanni/bamendae-gruppen
 M. a. bamendae – västra Kamerun
 M. a. stresemanni – norra Kamerun (Ngaoundéré)
 africana-gruppen
 M. a. henrici – Guinea till Liberia
 M. a. batesi – Niger till Nigeria
 M. a. ruwenzoria – östra Demokratiska republiken Kongo till sydvästra Uganda
 M. a. athi – centrala Kenya (Nairobi och Nakuru) till nordöstra Tanzania
 M. a. harterti – östra Kenya i Ukamba
 M. a. occidentalis – västra Angola (från Huílabranten och norrut till Kisama)
 M. a. gomesi – östra Angola (Macondo) till nordvästra Zambia (Kabompo)
 M. a. kabalii – nordöstra Angola (Luiacana) och västra Zambia (Balovale)
 M. a. pallida – Namibia (från Windhoek norrut till Kaokoveld och Ovamboland)
 M. a. ghansiensis – Namibia och västra Botswana
 M. a. chapini – södra Demokratiska republiken Kongo och nordvästra Zambia
 M. a. transvaalensis – sydöstra Botswana till Zimbabwe, Tanzania, Malawi och Sydafrika
 M. a. isolata – Mangochidistriktet i Malawi
 M. a. grisescens – västra Zambia till nordvästra Zimbabwe och norra Botswana
 M. a. africana – södra KwaZulu-Natal till Östra Kapprovinsen
 M. a. tropicalis – södra Uganda till västra Kenya och norra Tanzania
 nigrescens/nyikae-gruppen
 M. a. nigrescens – nordöstra Zambia (Lundazi) och södra Tanzania (Ukinga och Njombe)
 M. a. nyikae – Nyikaplatån i östra Zambia och Malawi
 M. a. malbranti – centrala och södra Demokratiska republiken Kongo (Djambala, Petianga och Kasai) till sydöstra Gabon

Tidigare inkluderades silolärka (M. sharpii) i arten, men urskildes 2016 som egen art av BirdLife International, 2022 av tongivande eBird/Clements och 2023 av International Ornithological Congress.

Levnadssätt 
Rödnackad lärka hittas i öppna gräsmarker, gräsrik savann, öppet skogslandskap och jordbruksbygd. Den ses lättast under vår och sommar, när den sitter synligt och sjunger en behaglig och enkel sång med fyra till fem toner, samtidigt som den sänker vingarna och exponerar de roströda vingarna.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Bilder

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen